Мельниченко Василь Миколайович — український історик і громадський діяч.
 Мельниченко Василь Олександрович — російський фермер, директор сільськогосподарського підприємства «Галкинська» Свердловської області, член Спілки журналістів Росії.